Massartia är ett släkte av svampar. Massartia ingår i ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Massartia